Leinwandhaus ist eine Bezeichnung der Markthalle, ähnlich dem Gewandhaus. Mehrere Gebäude werden oder wurden als Leinwandhaus bezeichnet:

 ein historisches Gebäude in der Frankfurter Altstadt, siehe Leinwandhaus (Frankfurt am Main)
 Leinwandhaus hieß eine der drei Markthallen auf dem Breslauer Ring